Cnissostages är ett släkte av fjärilar. Cnissostages ingår i familjen Arrhenophanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Cnissostages